Karasungur bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Karasungur (Çınar), Dorf bei Çınar in der  Provinz Diyarbakır, Türkei 
 Karasungur (Kovancılar), Dorf bei Kovancılar in der Provinz Elazığ, Türkei 
 Karasungur (Pervari), Dorf bei Pervari in der Provinz Siirt, Türkei 

Karasungur ist der Name folgender Personen:
 Mehmet Karasungur (1957–1983), kurdisch-türkischer Gewerkschafter und PKK-Kämpfer